Qinglong Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinglong (socken i Kina, Guangxi), 
 Qinglong (socken i Kina, Chongqing), 
 Qinglong (socken i Kina, Yunnan), 
 Qinglong (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar